

Patronymes 
Konovalov (masculin ; ) ou Konovalova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Konovalov (1968-), homme politique russe, ministre de la Justice de la Fédération de Russie (2008-)
 Anastasia Konovalova (1990-), joueuse de volley-ball russe
 Dmitri Petrovitch Konovalov (1856-1929), chimiste russe
 Ilia Konovalov (1971-), athlète russe, spécialiste du lancer de marteau
 Ilia Konovalov (1998-), joueur de hockey sur glace russe
 Iouri Konovalov (1929-2008), athlète soviétique
 Liudmila Konovalova (née en 1994), danseuse russe
 Nikita Konovalov (1989-), nageur russe, spécialiste des épreuves de papillon et de nage libre
 Pavel Konovalov (1960–), athlète soviétique
 Sergueï Konovalov (1973-), biathlète russe
 Vladimir Konovalov (1911-1967), militaire soviétique, commandant de sous-marin

Patronyme russe